

Geografia
 Fulford – città della Contea di Eagle, Colorado, Stati Uniti d'America
 Fulford – parrocchia civile della contea inglese del North Yorkshire
 Fulford – paese della contea inglese del Somerset
 Fulford – parrocchia civile della contea inglese del Staffordshire

Persone
 Adrian Fulford (1953) – magistrato britannico della Corte penale internazionale
 Christopher Fulford (1955) – attore britannico
 Millie Hughes-Fulford (1945-2021) – astronauta e chimica statunitense

Altro
 Battaglia di Fulford – evento del 20 settembre 1066, presso il villaggio omonimo, nei pressi della città inglese di York